Mondou ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Mondou (Joseph Armand Mondou; 1905–1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Benoît Mondou (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre Mondou (Joseph Julien Claude Pierre Mondou; * 1955), kanadischer Eishockeyspieler und -scout